Фёдор Семёнов:
 Семёнов, Фёдор Алексеевич (1794—1860) — русский астроном-любитель.
 Семёнов, Фёдор Георгиевич (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Семёнов, Фёдор Кириллович (1904—1980) — советский партийный и государственный деятель.
 Семёнов, Фёдор Семёнович (Лисиенко, Арсений Павлович, 1890—1973) — эсер, член Всероссийского учредительного собрания, журналист.